

Toponyme 
 , village britannique

Patronyme 
 Günther Maria Halmer